Municipi francès de l'Arieja, en occità Busanh
 Khan de Txagatai, vegeu Buzan Khan